(qui signifie « lézard canard ») est un genre éteint et fossile de dinosaure hadrosaure saurolophiné de la formation Los Alamitos du Crétacé supérieur de la région Patagonie en Argentine. Le type et la seule espèce est . Nommé à l'origine comme une espèce de Kritosaurus en 1984, il a longtemps été considéré comme un synonyme de Secernosaurus avant d'être reconnu comme son propre genre distinct dans une étude de 2022, différent des autres membres des Kritosaurini.

Étymologie 
Le nom générique, « Huallasaurus », combine « hualla », le mot Mapudungun pour « canard » et le grec « sauros », qui signifie « lézard ». Le nom spécifique, « australis », est dérivé du latin « australis », qui signifie « sud », après la découverte du spécimen holotype dans le sud de l'Argentine.

Phylogénie 
Le tableau ci-dessous est une reproduction de l'arbre phylogénétique produit par Rozadilla  (2022), incluant Huallasaurus et Kelumapusaura, qui a été décrit dans la même étude.

Paléoécologie 
Huallasaurus est connu de la formation Los Alamitos du Crétacé supérieur de la province de Río Negro, en Argentine. Aeolosaurus rionegrinus, un sauropode titanosaurien, a également été nommé d'après cette formation.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Argentine